CVA peut désigner :
 Communauté des Villes Ariane, une association de villes, d'industriels et d'institutions concernés par le programme spatial Ariane ;
 Cerebrovascular accident (en français, accident vasculaire cérébral).